María de Bretaña (1268–1339) era hija de Juan II, duque de Bretaña, y Beatriz de Inglaterra. También conocida como María de Dreux.

Familia  
Sus abuelos maternos eran Enrique III de Inglaterra y Leonor de Provenza; Enrique era hijo del rey Juan de Inglaterra. Y Juan era hijo de Enrique II de Inglaterra y de su esposa Leonor de Aquitania. 

Su hermana era Blanca de Bretaña, esposa de Felipe de Artois y madre de Margarita de Artois, Roberto III de Artois y Juana de Artois, condesa de Foix. Esta última, Margarita fue madre de Juana de Évreux, reina de Francia.

Matrimonio 
Se casó con Guy IV, conde de Saint-Pol, en 1292, sus hijos fueron los siguientes: 
 
 Juan de Châtillon (d. 1344), Conde de Saint Pol 
 Jaime de Châtillon (d.s.p.1365), Señor de Ancre 
 Mahaut de Châtillon (1293–1358), casada con Carlos de Valois 
 Beatriz de Châtillon, casada en 1315 con Jean de Dampierre, Señor deCrèvecœur 
 Isabel de Châtillon (m. 19 de mayo de 1360), se casó en mayo de 1311 con Guillermo de Coucy, Señor de Coucy 
 María de Châtillon, casada con Aymer de Valence, II conde de Pembroke 
 Leonor de Châtillon, casada con Jean III Malet, Señor de Granville 
 Joan de Châtillon, casada con Miles de Noyers, Señor de Maisy

Descendientes  
A través de su hija Mahaut, María era la abuela materna de María de Valois, Isabel de Valois, que se convirtió en duquesa de Borbón y fue la madre de Luis II, duque de Borbón, y de Juana de Borbón, que se convirtió en reina de Francia. La otra hija de Mahaut fue Blanca de Valois, que se casó con el emperador del Sacro Imperio Carlos IV y madre de Catalina de Bohemia.

Ancestros

Referencias 
 

 

 

 

 

Mujeres 
Casa de Dreux
Condesas de Francia del siglo XIII
Condesas de Francia del siglo XIV